Змиёвский либо Змиевско́й городской совет — входит в состав Змиёвского района Харьковской области Украины.

Административный центр городского совета находится в городе Змиёв.

История 
 Между 1918 и 1920 — дата образования данного городского Совета депутатов трудящихся на территории … волости в составе Змиевского уезда Харьковской губернии Украинской Советской Социалистической Республики.
 С марта 1923 года — совет в составе Змиевского района Харьковского округа, с февраля 1932 года — Харьковской области УССР.
 После 7 марта 1923 года в городе, который стал райцентром, находился райисполком (РИК).
 После 17 июля 2020 года в рамках административно-территориальной реформы по новому делению Харьковской области весь Змиевской район Харьковской области был ликвидирован; входящие него населённые пункты и его территории были присоединены к Чугуевскому району области.

Населённые пункты совета 

 город Змиёв 
 посёлок Выриша́льный (Тре́тий Реша́ющий)

Примечания 

Местные советы (Змиёвский район)
Городские советы Харьковской области